Rancho Juárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho Juárez, San Juan Mazatlán, ort, Oaxaca, 
 Rancho Juárez, Tezoatlán de Segura y Luna, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar